Никита Владимирович Аверин (род. 7 ноября 1984, Кирово-Чепецк, СССР) — современный российский писатель, сценарист и блогер, автор постапокалиптической трилогии «Метро 2033: Крым», а также романа «Невский Дозор» и цикла «Хронос», написанных в соавторстве с писателем Игорем Вардунасом.

Биография 
Родился Кирово-Чепецке, получил два высших образования по специальностям преподавателя психологии и социального работника. Некоторое время работал в сфере рекламы — занимался организацией городских экстремальных игр, всероссийских конвентов, фото и видео-конкурсов в рамках проекта «Encounter». Перебравшись в Санкт-Петербург, сменил немало профессий: будущий фантаст работал кладовщиком, продавцом в книжном магазине, event-менеджером, ответственным редактором на канале ТНТ, руководителем отдела пиара. Благодаря знакомству с писателем Александром Житинским, Никита начал заниматься продвижением отечественной фантастики, сотрудничая с издательствами «Геликон Плюс», «АСТ» и «ЭКСМО».

Литературная деятельность 
В октябре 2013 года в издательстве «АСТ» был опубликован дебютный роман Аверина «Крым» из цикла «Вселенная Метро 2033». По словам фантаста, идея написания книги посетила его во время отдыха в Балаклаве, и в процессе работы над романом Аверин неоднократно возвращался на Крымский полуостров за вдохновением. Практически одновременно с этим событием в издательстве «Эксмо» стали публиковать романы из цикла «Хронос», созданные в соавторстве с Игорем Вардунасом. Кроме того, писатель известен как автор фантастических рассказов и составитель четырёх антологий из серии «S.W.A.L.K.E.R», а также сборников «Призраки и пулемёты» и «Эльфы и их хобби».

Автор опубликовал несколько романов и рассказов в популярных межавторских проектах: «Дозоры», «Технотьма» , «Вселенная Метро 2033», «Кремль 2222»  и другие.

В 2016 году, совместно с писателем-фантастом Дмитрием Русом, Никита Аверин создает литературный портал «Литмаркет». С 2020 года портал входит в рейтинг самых популярных литературных порталов России, на его страницах публикуются многие известные писатели: Сергей Лукьяненко и Ник Перумов, Олег Рой, Сергей Литвинов, Антон Чиж, Юрий Никитин, Павел Корнев, Вадим Панов, Виталий Зыков, Елена Звездная и другие.

Библиография 
Романы
 2012 — Операция «Конец Света» (сетевая публикация) 
 2013 — Метро 2033: Крым
 2013 — Охота на Нострадамуса // соавтор: Игорь Вардунас
 2013 — Противостояние // соавтор: Игорь Вардунас
 2013 — Мессия // соавтор: Игорь Вардунас
 2014 — Возрождение // соавтор: Игорь Вардунас
 2014 — Метро 2033: Крым-2. Остров головорезов
 2014 — Реконструкция // соавтор: Игорь Вардунас
 2014 — Революция // соавтор: Игорь Вардунас
 2015 — Метро 2033: Крым-3. Пепел империй
 2017 — Невский Дозор // соавтор: Игорь Вардунас
 2017 — Поймать пересмешника

Рассказы
 2012 — Цена победы
 2012 — Зона отчуждения (сетевая публикация)
 2013 — Бритва Оккама
 2014 — Карточный долг
 2014 — Чудеса, как они есть
 2015 — Пропуск (сетевая публикация)
 2016 — Собеседование
2016 — Попытка №2 (сетевая публикация)
 2017 — Как нужно вести военное дело
 2018 — Серый (сетевая публикация)

Антологии

 2010 — Планета Encounter 
 2012 — S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов
 2012 — Вселенная Encounter (сетевая публикация)
 2012 — Эльфы и их хобби // соавтор: Шимун Врочек
 2012 — S.W.A.L.K.E.R. Байки из бункера
 2013 — S.W.A.L.K.E.R. Звёзды над Зоной
 2014 — Призраки и пулемёты // соавтор: Вячеслав Бакулин 
 2014 — S.W.A.L.K.E.R. Конец света отменяется! // соавторы: Антон Фарб, Нина Цюрупа 
 2016 — Торговец перьями (сетевая публикация)
2021 — По заветам По // соавтор: Антон Чиж

Награды и премии 
 2014 — Премия «Лучшая Книга Вселенной Метро 2033», третье место
 2014 — Созвездие Аю-Даг, премия «Фиолетовый Кристалл»
2014 — Созвездие Аю-Даг, номинация на премию "Созвездие Малой Медведицы"
 2014 — Роскон, номинация на премию «Мультимедийный проект» 
 2015 — Аэлита, премия «Старт»
 2015 — Премия «Лучшая Книга Вселенной Метро 2033», первое место
 2015 — Созвездие Аю-Даг, номинация на премию «Фиолетовый Кристалл» 
 2015 — Роскон, номинация на премию «Межавторский проект» 
 2015 — Номинация на премию «Живая книга»
 2016 — Роскон, премия «Межавторский проект»
 2018 — Роскон, номинация на премию «Межавторский проект» 
 2020 — Лауреат конкурса профессионального мастерства книжной премии "Ревизор" (2020) в номинации "Блогер года" [36]

Примечания

Ссылки 
 
 Полная библиография Никиты Аверина на сайте «Лаборатория Фантастики»
 Официальный сайт книжного цикла «Хронос»
 Страница автора на сайте издательства «Эксмо»
 Страница автора на сайте издательства «АСТ»

Писатели России
Фантасты России